|-
| 141401 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141402 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141403 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141404 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141405 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141406 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141407 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141408 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141409 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141410 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141411 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141412 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141413 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141414 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 141415 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141416 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141417 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141418 - ||  || 25 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141419 - ||  || 25 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141420 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141421 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141422 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141423 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141424 - || 2002 CD || 1 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141425 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141426 - ||  || 1 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141427 - ||  || 1 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141428 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141429 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141430 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141431 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141432 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141433 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 141434 - ||  || 9 februarie 2002 ||  || 
|-
| 141435 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141436 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141437 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141438 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141439 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141440 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141441 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141442 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141443 - ||  || 12 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 141444 - ||  || 8 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141445 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141446 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141447 - ||  || 13 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141448 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141449 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141450 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141451 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141452 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141453 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141454 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141455 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141456 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141457 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141458 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141459 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141460 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141461 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141462 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141463 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141464 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141465 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141466 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141467 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141468 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141469 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141470 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141471 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141472 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141473 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141474 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141475 - ||  || 13 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141476 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141477 - ||  || 13 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141478 - ||  || 4 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141479 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141480 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141481 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141482 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141483 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141484 - ||  || 26 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141485 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141486 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141487 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141488 - ||  || 21 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141489 - ||  || 22 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141490 - || 2002 EH || 3 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141491 - || 2002 EL || 4 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141492 ||  || 6 martie 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 141493 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141494 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141495 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141496 Bartkevicius ||  || 15 martie 2002 ||  || 
|-
| 141497 - ||  || 3 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141498 - ||  || 8 martie 2002 ||  || 
|-
| 141499 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141500 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-